Нил Уильям А́шкрофт (; 27 ноября 1938, Лондон — 15 марта 2021, Итака) — американский физик-теоретик, известный работами по физике твёрдого тела.

Биография 
Ашкрофт родился в Лондоне, в 1947 году переехал с семьёй в Новую Зеландию. Учился в Университете Новой Зеландии, где получил степени бакалавра (1958) и магистра по математике и физике. В 1964 году в Кембриджском университете защитил докторскую диссертацию, посвящённую вычислению поверхности Ферми для алюминия (научные руководители — Джон Займан и ). Был постдоком в Чикагском университете и в Корнеллском университете, где в 1966 году получил постоянное место и в 1975 году стал профессором. С 1990 года работал там именным профессором физики (Horace White Professor of Physics), в 2006 году вышел на пенсию и получил статус почётного профессора, однако продолжал работу в группе Роалда Хоффмана. С 1979 по 1984 год был директором Лаборатории физики атомов и твёрдого тела, с 1997 по 2000 год руководил Центром исследований материалов, а с 1990 по 1997 год был заместителем директора Источника синхротронного излучения высокой энергии.

Работы Ашкрофта посвящены различным аспектам физики конденсированного состояния, включая теорию функционала плотности, теорию сверхпроводимости, физику , свойства вещества при высоких давлениях, физику перехода металл-диэлектрик. Исследовал переход водорода в металлическое состояние при высоких давлениях и в 1968 году предсказал, что металлический водород может быть высокотемпературным сверхпроводником. В 1990-е годы предсказал изменение структуры кристаллической решётки лития в условиях высокого давления и переход этого вещества в более проводящую фазу. В начале 2000-х годов предположил, что при высоких давлениях высокотемпературными сверхпроводниками могут становиться богатые водородом соединения металлов, что впоследствии экспериментально подтвердилось для таких веществ как .

В 1976 году после шести лет работы опубликовал ставший классическим учебник «Физика твёрдого тела», написанный в соавторстве с Н. Дэвидом Мермином. Впоследствии Мермин так вспоминал о совместной работе над книгой:

Итак, Нил написал почти все первые черновики. Я редко понимал, какую общую проблему он пытался раскрыть, и исправлял текст, чтобы он имел для меня смысл. Затем Нил исправлял все допущенные мной ошибки. Мы двигались туда-сюда, медленно приближаясь к чему-то, что нравилось нам обоим. Всё это происходило до эпохи персональных компьютеров.

В 1986—1987 годах Ашкрофт возглавлял отделение физики твёрдого тела Американского физического общества, членом которого стал в 1976 году. С 1997 года являлся членом Национальной академии наук США, а с 2008 года — иностранным членом Российской академии наук.

После долгой болезни скончался в Итаке от пневмонии.

Избранные публикации 

 
 
 
 
 
 
 
  Русский перевод:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ашкрофт Нейл (Ashcroft Neil W.) на сайте Архивов РАН

Физики Великобритании
Физики США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены РАН
Умершие от пневмонии
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне